Kahlow ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kahlow (* 1952), deutscher Historiker und Hochschullehrer 
 Friedrich Gregor Kahlow (um 1756–1815), deutscher Komponist und Violinlehrer
 Heinz Kahlow (1924–2015), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kahlo